La Cellette (doorverwijspagina), naam van diverse Franse gemeenten.
Cellettes (doorverwijspagina), naam van diverse Franse gemeenten.